Адольф Вагнер:
 Вагнер, Адольф (1896 — ?) — оберфюрер СС.
 Вагнер, Адольф (1890—1944) — гауляйтер, обергруппенфюрер СА.
 Вагнер, Адольф (1835—1917) — немецкий экономист.
 Вагнер, Адольф (1911—1984) — немецкий тяжелоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1936 года.